Serie A1 2022-2023 – edizione del campionato di hockey su pista maschile italiano
 Serie A1 2022-2023 – edizione del campionato di pallacanestro femminile italiano
 Serie A1 2022-2023 – edizione del campionato di pallamano femminile italiano
 Serie A1 2022-2023 – edizione del campionato di pallamano maschile italiano
 Serie A1 2022-2023 – edizione del campionato di pallanuoto femminile italiano
 Serie A1 2022-2023 – edizione del campionato di pallanuoto maschile italiano
 Serie A1 2022-2023 – edizione del campionato di pallavolo maschile italiano